Вайденталь () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Бад-Дюркхайм. Подчиняется управлению Ламбрехт (Пфальц).  Население составляет 1867 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,49 км². Официальный код  —  07 3 32 048.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца